Miejscowości w USA:
 Spencer – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Clark
 Spencer – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Spencer – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Spencer – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Spencer – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Spencer – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
 Spencer – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Spencer – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Spencer – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 Spencer – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Spencer – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma
 Spencer – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Spencer – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Van Buren
 Spencer – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Roane
 Spencer – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Spencer – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Spencer (ang. Spencer Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ralls
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
 Spencer (ang. Spencer Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Spencer (ang. Spencer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Spencer (ang. Spencer Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Spencer (ang. Spencer County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Spencer (ang. Spencer County) – w stanie Kentucky
Kultura:
 Spencer – film z 2021 roku
Osoby noszące nazwisko Spencer:
 Abigail Spencer (ur. 1981) – amerykańska aktorka
 Albert Spencer (1892–1975) – brytyjski arystokrata
 Alberto Spencer (1937–2006) – ekwadorski piłkarz
 Ashley Spencer (ur. 1993) – amerykańska lekkoatletka, sprinterka
 Baldwin Spencer (ur. 1948) – antiguańsko-barbudzki polityk
 Brenda Ann Spencer (ur. 1962) – amerykańska morderczyni
 Bud Spencer (1929–2016) – włoski aktor i pływak
 Charles Spencer (1674–1722) – angielski polityk
 Charles Spencer (1857–1922) – brytyjski arystokrata i polityk
 Charles Spencer (ur. 1964) – brytyjski arystokrata
 Christopher Miner Spencer (1833–1922) – amerykański wynalazca i rusznikarz
 Cynthia Spencer (1897–1972) – brytyjska arystokratka
 Diana Spencer (1961–1997) – brytyjska arystokratka, pierwsza żona Karola III
 Edmund Spencer – angielski podróżnik
 Edward Spencer (1881–1965) – brytyjski lekkoatleta, chodziarz
 Edward Spencer (1924–1992) – brytyjski arystokrata
 Emerson Spencer (1906–1985) – amerykański lekkoatleta, sprinter
 Felton Spencer (ur. 1968) – amerykański koszykarz
 Francis Spencer (1779–1845) – brytyjski arystokrata i polityk
 Frank Richard Spencer (ur. 1951) – amerykański duchowny rzymskokatolicki
 Freddie Spencer (ur. 1961) – amerykański motocyklista
 Frederick Spencer (1798–1857) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk
 George Spencer (1758–1834) – brytyjski arystokrata i polityk
 Henry John Spencer (1770–1795) – brytyjski polityk i dyplomata
 Herbert Spencer (1820–1903) – angielski filozof i socjolog
 Ignacy Spencer (1799–1864) – brytyjski duchowny anglikański
 Jeremy Spencer (ur. 1948) – brytyjski gitarzysta
 Jesse Spencer (ur. 1979) – australijski aktor
 John Spencer (1734–1783) – brytyjski arystokrata i polityk
 John Spencer (1782–1845) – brytyjski arystokrata i polityk
 John Spencer (1835–1910) – brytyjski arystokrata i polityk
 John Spencer (1935–2006) – angielski snookerzysta
 John Spencer (ur. 1946–2005) – amerykański aktor
 John Spencer (ur. 1970) – szkocki piłkarz
 Kaliese Spencer (ur. 1987) – jamajska lekkoatletka, biegaczka
 Kendall Spencer (ur. 1991) – amerykański lekkoatleta, skoczek w dal
 Levern Spencer (ur. 1934) – lekkoatletka z Saint Lucia, skoczkini wzwyż
 Lilly Martin Spencer (1822–1902) – amerykańska malarka
 Miah Spencer (ur. 1994) – amerykańska koszykarka
 Octavia Spencer (ur. 1970) – amerykańska aktorka
 Percy Spencer (1894–1970) – amerykański inżynier i wynalazca
 Pete Spencer (ur. 1948) – angielski perkusista
 Richard Spencer (1796–1868) – amerykański polityk
 Sidney Spencer (ur. 1985) – amerykańska koszykarka
 Stanley Spencer (1891–1959) – angielski malarz
 Thomas Spencer (1852–1905) – brytyjski przedsiębiorca
 Tom Spencer (ur. 1948) – brytyjski polityk
 Victor Spencer (1864–1934) – brytyjski arystokrata i polityk
 Windell Spencer – jamajski bokser
Inne:
 Spencer House – rezydencja w Londynie
 Spencer Monument – pomnik w Ħamrun na Malcie
 Zatoka Spencera – zatoka Oceanu Indyjskiego w Australii Południowej